Burkitt ist der Familienname folgender Personen:

 Denis Parsons Burkitt (1911–1993), britisch-nordirischer Chirurg und Tropenmediziner
 Francis Crawford Burkitt (1864–1935), englischer Theologe und Gelehrter

Siehe auch:
 Burkitt-Nunatak, Nunatak im Palmerland auf der Antarktischen Halbinsel